Spjälkning kan syfta på:

Matspjälkning – nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen
Spjälkning (kemi) – en process där ett ämnes beståndsdelar delas upp

Se även
Spjälkaberg